Peritoma är ett släkte av paradisblomsterväxter. Peritoma ingår i familjen paradisblomsterväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Paradisblomsterväxter
Peritoma